Cleopatra kan henvise til:

 Cleopatra – farao i Egypten
 Cleopatra (Samira Efendi-sang) – sang af den aserbajdsjanske sanger Samira Efendi
 Cleopatra (sanger) – græsk sanger
 film
 Cleopatra (film fra 1912) – en amerikansk stumfilm
 Cleopatra (film fra 1913) – en italiensk stumfilm
 Cleopatra (film fra 1917) – amerikansk film af J. Gordon Edwards
 Cleopatra (film fra 1934) – amerikansk historisk storfilm fra 1934 af Cecil B. DeMille
 Cleopatra (film fra 1963) – amerikansk historisk dramafilm fra 1963 af Joseph L. Mankiewicz
 Cleopatra (film fra 1999) – amerikansk miniserie